Spojení písmen L a F může mít různé významy:

 lékařskou fakultu – např. LF MU, LF OU, …
 LF (, těšit se) – zkratka používaná v mobilní komunikaci
 line feed – netisknutelný řídící znak, tzv. „posun o řádek“

Externí odkazy